Szarłatowate (Amaranthaceae Juss.) – rodzina roślin okrytonasiennych włączana w systemach klasyfikacyjnych do rzędu goździkowców. W stosowanych od końca lat 90. XX wieku systemach APG rodzina ta obejmuje rodzaje wyłączane dawniej w odrębną rodzinę komosowatych. W takim ujęciu należy do niej 180 rodzajów obejmujących ok. 2,5 tysiąca gatunków. Spośród przedstawicieli rodziny w jej wąskim ujęciu w Polsce występują dziko lub jako częściej uprawiane rodzaje: szarłat (Amaranthus), celozja (Celosia), wiecznik (Gomphrena), a w szerszym m.in. także: burak (Beta), komosa (Chenopodium), łoboda (Atriplex), mietelnik (Bassia), solanka (Salsola), soliród (Salicornia) i szpinak (Spinacia). Do ważnych roślin użytkowych należą m.in.: burak zwyczajny, szpinak warzywny, komosa ryżowa.

Systematyka 

W dawniejszych systemach i niektórych współczesnych rodzina szarłatowatych jest wąsko ujmowana jako siostrzana dla komosowatych. Nawet w ostatnich latach takie ujęcie jest stosowane, np. przez Reveala i Thorna. Jednak dobrze potwierdzony monofiletyzm jest tylko dla grupy łączącej obie te rodziny. Wynika to z problematycznej pozycji podrodziny Polycnemoideae (tradycyjnie włączanej do komosowatych), która w części analiz filogenetycznych zajmuje pozycję bazalną dla wszystkich pozostałych roślin z obu rodzin lub siostrzaną względem amarantowanych wąsko ujmowanych. W efekcie w systemach Angiosperm Phylogeny Group, włącznie z systemem APG IV z 2016 szarłatowate ujmowane są szeroko.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Achatocarpaceae i wraz z nią dla goździkowatych Caryophyllaceae. Tworzy wraz z nimi i z szeregiem innych rodzin rząd goździkowców w obrębie dwuliściennych właściwych:

 Podział rodziny na podrodziny, plemiona i rodzaje

Podrodzina Amaranthoideae Burnett
 Bosea L.
 Charpentiera Gaudichaud

plemię Amarantheae Reichenbach

plemię Aerveae
 Aerva Forsskål
 Nothosaerva Wight
 Omegandra G.J. Leach & Townsend
 Ouret Adanson
 Ptilotus R. Brown

plemię Achyrantheae Fenzl

plemię Gomphreneae Fenzl

Podrodzina Polycnemoideae Ulbrich
 Hemichroa R. Brown
 Nitrophila S. Watson
 Polycnemum L. – chrząstkowiec
 Surreya R. Masson & G. Kadereit

Podrodzina Betoideae Ulbrich:

plemię Beteae
 Acroglochin Schult.
 Aphanisma Nutt. ex Moq.
 Beta L. – burak
 Hablitzia M. Bieb. – hablicja
 Oreobliton Durieu
 Patellifolia A.J. Scott et al. 

Podrodzina Chenopodioideae Burnett

plemię Corispermeae Moquin Tandon
 Agriophyllum M. Bieb.
 Anthochlamys Fenzl
 Corispermum L. – wrzosowiec

plemię Chenopodieae Burnett

plemię Dysphanieae Burnett
 Cycloloma Moq.
 Dysphania R. Br.
 Suckleya A. Gray
 Teloxys Moq.

plemię Axyrideae Burnett
 Axyris L. – świniochwast
 Ceratocarpus L.
 Krascheninnikovia Gueldenst.

Podrodzina Salicornioideae Dumortier

plemię Suaedeae Moquin Tandon 
 Bienertia Bunge ex Boiss. 
 Suaeda Forssk. ex J.F. Gmel. – sodówka

plemię Salicornieae Dumortier

plemię Camphorosmeae Moquin Tandon

plemię Salsoleae Dumortier

Przypisy

Linki zewnętrzne